Iso Kumpusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,20, long 28,43), 
 Iso Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Iso Kumpusaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Iso Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,65), 
 Iso Kumpusaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar